Жура́вка — узловая железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги в селе Журавка Журавского сельского поселения Кантемировского района Воронежской области.

Деятельность 
На станции осуществляются:
 продажа пассажирских билетов;
 приём и выдача багажа;
 приём и выдача повагонных и мелких отправок (имеются подъездные пути).

История 
Здание станции построено в 1871 году.

На станции родился Гайдуков, Сергей Николаевич (1936—2008) — космонавт отряда космонавтов, подполковник авиации запаса.

С 1925 по 1927 годы на станции работал Герой Советского Союза Анатолий Голубов.

Перспективы 
Станция является конечным пунктом железнодорожной ветки Журавка — Боченково, построенной для обхода участков Юго-Восточной и Северо-Кавказской железных дорог, проходящих по территории Украины.

С мая 2015 года по 10 марта 2017 года производилась масштабная реконструкция станции. В ходе работ было произведено увеличение количества путей до 11, удлинение существующих путей. Также был произведён капитальный ремонт здания вокзала и построены новые платформы.

Примечания 

</center>

Ссылки 
 ЖУРАВКА | Железнодорожная станция | Справочник
 Железнодорожная станция Журавка
 Станция Журавка на карте 

Кантемировский район
Станции Лискинского региона Юго-Восточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Воронежской области